Miskolczi László
 Miskolczi László (1923–1988) Munkácsy-díjas festőművész, gimnáziumi tanár
 Miskolczi László (1986) labdarúgó

Miskolczy László
 Miskolczy László (1855–?) rendőrségi fogalmazó
 Miskolczy László (1900–1974) Kossuth-díjas (1955) építész
 Miskolczy László (1906–1980) Ybl Miklós-díjas (1971) építész